Джон Болл () — имя и фамилия:
 Болл, Джон (ок. 1330—1381) — английский священник-лоллард, проповедник социального равенства, участник восстания Уота Тайлера.
 Болл, Джон (1818—1889) — ирландский натуралист, альпинист и политик; его фамилия добавляется к научным (латинским) названиям некоторых таксонов ботанической номенклатуры, указывая на то, что он является их автором.
 Болл, Джон (1911—1988) — американский писатель, автор детективов.
 Болл, Джон (1907—1976) — английский футболист, нападающий.
 Болл, Джон (1925—1998) — английский футболист, защитник.